Жермиње може да се односи на:

 Жермиње (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Жермиње (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура